Cross Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cross Township (Arkansas)
 Cross Township (Grady County, Oklahoma)
 Cross Township (Kay County, Oklahoma)